Rozporządzenie wykonawcze w Polsce
 Rozporządzenie wykonawcze w Stanach Zjednoczonych
 Rozporządzenie wykonawcze w Unii Europejskiej